Протасов, Александр:
 Протасов, Александр Павлович (1790—1856) — сенатор, масон и мистик.
 Протасов, Александр Яковлевич (1742—1799) — действительный тайный советник, сенатор; кавалер-воспитатель великого князя Александра Павловича.